Wolfgang Seyfarth ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Seyfarth (Historiker) (1906–1985), deutscher Historiker
 Wolfgang Seyfarth (Diplomat) (* 1937), deutscher Diplomat